Heaps ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Albert Heaps (1885–1954), kanadischer Politiker und Arbeiterführer
 Adrian Heaps (* 1954), kanadischer Politiker
 Elizabeth Heaps, britische Hochschullehrerin
 Harold Stanley Heaps, Informatiker, erfand das Heaps’sche Gesetz
 Jake Heaps (* 1991), US-amerikanischer Football-Spieler
 Jay Heaps (* 1976), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 John Edward Heaps (1927–2004), australischer Geistlicher, katholischer Bischof von Sydney
 Porter Heaps (1906–1999), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Rob Heaps, britischer Schauspieler
 Stanley Heaps (1880–1962), britischer Architekt

Sonstiges:
 Heaps Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Heap